Gelam kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gelam, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kelurahan Gelam, administrativ by, Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar